Offa – król Mercji
 Offa – miasto w Nigerii